Weiding poate să însemne: 

 comuna Weiding din distritul Cham, landul Bavaria, Germania, vezi: Weiding (Cham)
 comuna Weiding din districtul Schwandorf, landul Bavaria, Germania, vezi: Weiding (Schwandorf)
 un sat din comuna Polling, landul Bavaria, Germania

Vezi și 
 Weidingen